Йоан Эманоил Флореску (; 1819—1893) — румынский военный и государственный деятель. Брат Флореску, Александра Эманоила.

Биография 
Родился в 1819 году, образование получил в Сен-Сирской военной школе под Парижем.

В 1854 году вступил на русскую военную службу и во время Восточной войны в чине полковника находился в корпусах Лидерса и Данненберга, принимал участие в осадных работах под Силистрией.

Впоследствии он стал генералом румынской армии, членом боярской партии, военным министром при князе Кароле I и с 17 апреля по 6 мая 1876 года был премьер-министром Румынии. Флореску решительно выступал за союзные отношения Румынии и России.

Накануне русско-турецкой войны 1877—1878 годов Флореску был отправлен в отставку и в военных действиях участия не принимал.

После войны он вновь вернулся к политической деятельности, был членом румынского сената и председателем Консервативной партии, с 2 марта по 29 декабря вновь занимал пост румынского премьер-министра.

Скончался 22 мая 1893 года в Бухаресте.

Ссылки 
 Биография Флореску

Полковники (Российская империя)
Генералы Румынии
Государственные деятели Румынии
Участники Крымской войны
Председатели Сената Румынии
Члены Национальной либеральной партии Румынии
Члены Консервативной партии Румынии